San Costantino kan syfta på:

Geografi

Italien 

 San Costantino Calabro (kommunhuvudort), Kalabrien, Provincia di Vibo-Valentia, 
 San Costantino Calabro, Provincia di Vibo-Valentia, 
 San Costantino Albanese, Provincia di Potenza, 

Robotskapade Italienförgreningar